Anger kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Anger, Bayern, kommun,

Österrike 

 Anger, Steiermark, kommun,